Гаплогруппа U8 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 U8a : T282C • T6392C • C6455T • A7055G • C9365T • G13145A
 U8b'c : A3480G

Палеогенетика

Палеолит 
 BK-1653 — Бачо Киро (пещера) — Болгария — 34690–34380 calBP — U8.

Бронзовый век 
Полада (культура)
 RomIII100b, RomIII120b — Romagnano III — Трентино-Альто-Адидже, Италия — 2284–2136 calBCE — U8.

Железный век 
Латенская культура
 CLR11 — , Гар, Окситания — Франция — 400–300 calBC — М — E1b1b (M215) : U8.

Средние века 
Дания
 Rathaus113 / KH130146 — Rathausmarkt — 1070–1210 AD — М — U8.

Примечания

Публикации 
2018
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа U8 (мтДНК)